Вила-Нова-да-Баркинья:

 Вила-Нова-да-Баркинья — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Сантарен.
 Вила-Нова-да-Баркинья — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Сантарен.